Оскар Лоньон (; род. 20 декабря 1975, Сен-Люмин-де-Клиссон) — французский и кот-д’ивуарский шашист. Международный мастер. Чемпион Франции в классической программе (2005) и в semi-rapides (2009), вице-чемпион 2010. Участник чемпионатов мира 2013 (6 место в полуфинале), 2017 (17 место в полуфинале) и 2021 (8 место в полуфинале) годов и двух командных чемпионатов мира в составе сборной Франции (2005, 2006). Выступил на Всемирных Интеллектуальных играх 2008. Семикратный чемпион Нанта.

Выступает за Damier Nantais.

FMJD-Id:10450

Дебютировал в 10 лет.

Ссылки 

 на сайте Федерации шашек Нидерландов 
 профиль на сайте ФМЖД
 Биография
 Список спортивных результатов
 Профиль Oscar Lognon на сайте FFJD

Примечания 

Чемпионы Франции по шашкам
Шашисты Франции
Международные мастера по шашкам
Шашисты Нанта